Matita Perê é um álbum de Antônio Carlos Jobim lançado em 1973.

Faixas 
 "Águas de Março" (Antônio Carlos Jobim) — 3:56
 "Ana Luiza" (Antônio Carlos Jobim) — 5:26
 "Matita Perê" (Antônio Carlos Jobim, Paulo César Pinheiro) — 7:11
 "Tempo do Mar" (Antônio Carlos Jobim) — 5:09
 "The Mantiqueira Range" (Paulo Jobim) — 3:31
 "Crônica da Casa Assassinada" (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes) — 9:58 a. "Trem Para Cordisburgo"b. "Chora Coração"c. "Jardim Abandonado"d. "Milagre e Palhaços"
 "Rancho nas Nuvens" (Antônio Carlos Jobim) — 4:04
 "Nuvens Douradas" (Antônio Carlos Jobim) — 3:16

Créditos 
 Antônio Carlos Jobim - piano, violão e vocal
 Claus Ogerman - arranjos (exceto faixa 3) e regência
 Dori Caymmi - arranjo da faixa 3
 João Palma - bateria e percussão
 Airto Moreira - bateria e percussão
 George Devens - percussão
 Harry Lookousky - spalla
 Eduardo Athayde - direção de produção
 Frank Laico - engenharia de áudio
 Ray Beckenstein - flautas e madeiras
 Phil Bodner - flautas e madeiras
 Jerry Dodgion - flautas e madeiras
 Don Hammond - flautas e madeiras
 Romeo Penque - flautas e madeiras
 Urbie Green - trombone
 Ron Carter - baixo
 Richard Davis - baixo

Álbuns de Tom Jobim
Álbuns de 1973
Álbuns em língua portuguesa